Сезон 2007/2008 годов в чемпионате Словении по футболу начался 20 июля 2007 года и закончился 31 мая 2008 года. Это был 17-й сезон чемпионата в высшей лиге словенского футбола, PrvaLiga. Титул чемпиона оспаривали 10 клубов, сыгравшие каждый по 4 матча с каждым соперником в течение сезона, два матча дома и два на выезде. Тем самым каждая команда проводит 36 матчей. Клуб, занявший последнее место, выбывает в низший дивизион, клуюб, занявший предпоследнее место, играет стыковые матчи с клубом низшего дивизиона за право остаться в PrvaLiga.

Чемпионом Словении по футболу 2008 года стал, как и годом ранее, клуб «Домжале». Это второй титул в истории клуба. Второе место занял «Копер», третье — «Горица».

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Результаты чемпионата на rsssf.com

Чемпионат Словении по футболу
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2007 году
Спорт в Словении в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008